Tort law bezeichnet:
 Tort law (England und Wales)
 Tort law (Vereinigte Staaten)

Siehe auch
 Deliktsrecht

en:Tort law